Удалённое резервное копирование данных — это сервис, предоставляющий пользователям систему для резервного копирования и хранения компьютерных файлов.

Системы удалённого резервного копирования обычно встраиваются в клиентскую программу, которая выполняется обычно один раз в день. Эта программа собирает, сжимает, шифрует и передаёт данные серверам поставщика услуг резервного копирования. Другим типом данного продукта, также доступном на рынке, является удалённая непрерывная защита данных (ТМВ).

История 
Большинство сетевых (удалённых) служб резервного копирования появилось во время пузыря доткомов в конце 1990-х. Первое время на рынке было немного поставщиков этих услуг, но крупные промышленники быстро поняли важность той роли, которую эти провайдеры играли на арене веб-служб, поэтому деятельность M&A стала преобладающей в последние несколько лет.

Начиная с 2005 года большинство поставщиков услуг резервного копирования данных используют стратегию SaaS («программное обеспечение как услуга»). В последние годы также зафиксировано значительное увеличение числа провайдеров услуг резервного копирования с единственной и независимой активностью, которые составляют часть крупной промышленности.

Характерные черты 
Резервное копирование использующихся файлов 
Возможность резервного копирования файлов, которые часто остаются открытыми, такие как Outlook файлы (*.pst) или SQL-базы данных. Это позволяет ИТ-администраторам запускать резервное копирование в любое время суток.

Мульти-платформенность 
Мультиплатформенный резервный сервис может копировать файлы разных платформ, таких как различные версии Windows, Macintosh, и Linux/Unix.

Зашифрованная передача данных 
Шифрование для предотвращения перехвата данных. Это не означает, что данные обязательно будут зашифрованы при хранении.

Критика

Преимущества 
Удалённое резервное копирование имеет преимущества по сравнению с традиционными методами резервного копирования:
 возможно самый важный аспект копирования — то, что резервные копии сохранены отдельно от оригинальных данных;
 удалённое резервное копирование не требует пользовательского вмешательства;
 неограниченное хранение данных;
 некоторые удалённые резервные службы могут работать непрерывно, копируя изменения в файлах;
 большинство удалённых резервных служб содержит список версий файлов;
 большинство удалённых резервных служб использует 128—448-битовое шифрование для отправки данных по небезопасным каналам передачи данных (например через Интернет);
 некоторые службы удалённого резервного копирования могут сократить продолжительность резервного копирования передавая на сервер только изменившиеся данные.

Недостатки 
Удалённое резервное копирование имеет некоторые недостатки:
 в зависимости от доступной сетевой полосы пропускания восстановление данных может быть медленным. Поскольку данные хранятся отдельно, они могут быть восстановлены либо с помощью пересылки через Интернет, либо через диск, отправленный от поставщика услуг удалённого резервного копирования;
 у некоторых поставщиков этих услуг не даётся гарантия, что данные будут сохранены конфиденциально, поэтому рекомендуется шифрование данных перед сохранением или автоматизацией процесса резервирования;
 в случае, если поставщик услуг удалённого резервного копирования обанкротится или будет выкуплен другой компанией, то это может повлиять на доступность данных или стоимость использования сервиса;
 если пароль кодирования будет потерян, то восстановление данных будет невозможно;
 у некоторых поставщиков услуг удалённого резервного копирования часто есть ежемесячные лимиты, которые препятствуют большим резервным копиям.

Примечания

Ссылки 
 Сервисы удалённого резервного копирования данных
 Справочник по удалённому резервному копированию данных
 Why Online Backup?

Хостинг
Файлообменные сервисы
Программное обеспечение для резервного копирования